Il doppio del torneo di tennis Madrid Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jason Stoltenberg e Todd Woodbridge 6-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 José López Maeso /  Alberto Tous (quarti di finale)

 Peter Carter /  Carl Limberger (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1988